Panamerikanska cupen kan avse:
Panamerikanska cupen (fotboll, landslag) – planerad, men ej genomförd, turnering för herrfotbollslandslag
Panamerikanska cupen (fotboll, klubblag) – turnering för herrfotbollsklubblag
Panamerikanska cupen (volleyboll, damer) – turnering för damvolleybollandslag
Panamerikanska cupen (volleyboll, herrar) – turnering för herrvolleybollandslag
Panamerikanska U20-cupen (volleyboll, damer) – turnering för U20-damvolleybollandslag
Panamerikanska U20-cupen (volleyboll, herrar) – turnering för U20-herrvolleybollandslag
Panamerikanska U18-cupen (volleyboll, damer) – turnering för U18-damvolleybollandslag
Panamerikanska U18-cupen (volleyboll, herrar) – turnering för U18-herrvolleybollandslag
Panamerikanska mästerskapet i landhockey – turnering för landhockeylandslag